Лига Цзя-А Китайской футбольной ассоциации () или Первая лига Китая по футболу — вторая по значимости футбольная лига Китайской Народной Республики. Команды, занявшие два первых места получают право на следующий сезон выступать в Суперлиге Китая по футболу.
До формирования высшего китайского дивизиона — Суперлиги Китая по футболу, лига Цзя-А называлась Лига Цзя-Б. Два первых дивизиона Китайской футбольной лиги назывались Лига Цзя-А и Лига Цзя-Б. Лига Цзя-А получила новое название Суперлига Китая по футболу (CSL), а Лига Цзя-Б стала прообразом существующей Лиги Цзя-А в 2004 году и вторым по значимости дивизионом в Чемпионате Китая по футболу. Третий дивизион называется вторая лига, затем следуют низшие дивизионы, названия которых выстроены согласны традиционной китайской иерархии.

В настоящее время в Лиге выступает 16 команд, розыгрыш представляют два круга, когда команды проводят матчи дома и на выезде соответственно. По итогам каждого сезона две команды получают повышение в классе и выходят в Суперлигу Китая по футболу, а две команды, занявшие последние места в Суперлиге, отправляются во вторую лигу.

Команды Первой лиги

Клубы, выступавшие в Лиге

Победители

Лучшие бомбардиры

Самый ценный игрок

Лучший голкипер

Лучший тренер

Посещаемость

См. также 
 Чемпионат Китая по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Новости, результаты матчей  на сайте Sina.com 
 История Лиги  на RSSSF 

 
Китай